«Home for Christmas» — сьомий студійний та перший різдвяний альбом американської авторки-виконавиці Шеріл Кроу. Реліз відбувся 26 листопада 2008 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Шеріл Кроу 

Альбоми Шеріл Кроу
Різдвяні альбоми
Альбоми A&M Records